XXIX чемпионат России по волейболу в женской Суперлиге проходил с 11 октября 2019 года по 16 марта 2020 года с участием 11 российских команд и «Минчанки» из Белоруссии. В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 17 марта 2020 года проведение турнира было приостановлено, а 28 марта — завершено. Победитель был определён по итогам регулярного первенства. Чемпионский титул в шестой раз в своей истории выиграла команда «Динамо-Казань».

Основной этап 
12 команд разделены на 2 группы «змейкой» в соответствии с итогами регулярного сезона-2018/19. В период с 11 октября по 24 февраля каждая команда встретилась по два раза (дома и на выезде) с соперниками по своей группе и по одному разу с представителями другой шестёрки, все результаты складывались в общую турнирную таблицу. Восемь лучших команд стали участниками плей-офф.

В матче 5-го тура действующий чемпион и обладатель Кубка страны «Динамо» (Москва) и серебряный призёр прошлогоднего чемпионата «Локомотив» разыграли Суперкубок России. Игра была посвящена памяти советской волейболистки Валентины Свиридовой.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Самые результативные

Плей-офф 
20 марта 2020 года решением Исполкома Всероссийской федерации волейбола проведение плей-офф было приостановлено в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 28 марта после принятия решения о завершении чемпионата России результаты сыгранных матчей плей-офф были аннулированы.

1/4 финала 
«Ленинградка» — «Динамо-Казань»

1-й матч. 1 марта. Санкт-Петербург
2-й матч. 7 марта. Казань

0:3 (18:25, 22:25, 23:25)
0:3 (20:25, 18:25, 26:28)

Гарелик (14) — Фабрис (26)
Гарелик (14) — де ла Крус (19)

«Динамо» (Краснодар) — «Локомотив»

1-й матч. 29 февраля. Краснодар
2-й матч. 7 марта. Калининград

1:3 (25:20, 20:25, 14:25, 14:25)
0:3 (20:25, 23:25, 20:25)

Халецкая (15) — Воронкова (21), Клегер (21)
Халецкая (12) — Воронкова (20)

«Сахалин» — «Уралочка»-НТМК

1-й матч. 29 февраля. Южно-Сахалинск
2-й матч. 8 марта. Екатеринбург2:3 (26:24, 25:22, 23:25, 24:26, 8:15)2:3 (22:25, 18:25, 25:22, 25:20, 11:15)

Ткачёва (19) — Парубец (31)
Ткачёва (23) — Парубец (37)

«Протон» — «Динамо» (Москва)1-й матч. 28 февраля. Саратов
2-й матч. 8 марта. Москва1:3 (18:25, 25:23, 20:25, 17:25)3:2 (25:17, 24:26, 23:25, 25:20, 15:12)

Мартынюк (15) — Гончарова (35)
Бавыкина (23) — Щербань (28)

 1/2 финала 
«Динамо» (Москва) — «Динамо-Казань»

1-й матч. 16 марта. Москва0:3 (23:25, 19:25, 22:25)

Гончарова (25) — Фабрис (23)

«Уралочка»-НТМК — «Локомотив»

1-й матч. 14 марта. Нижний Тагил3:1 (23:25, 26:24, 25:22, 28:26)

Парубец (31) — Клегер (23)

 Итоговое положение 

 Составы 
 «Динамо-Казань»: Евгения Старцева — 18 матчей, 60 партий / 47 очков (18 в атаке, 22 на блоке, 7 с подачи); Анна Подкопаева — 18, 60; Ирина Королёва — 18, 59 / 230 (133, 66, 31); Ольга Бирюкова — 18, 52 / 90 (74, 13, 3); Марина Марюхнич — 17, 55 / 83 (45, 35, 3); Саманта Фабрис — 17, 54 / 350 (306, 24, 20); Бетания де ла Крус — 16, 52 / 198 (146, 18, 34); Елизавета Кочурина — 13, 22 / 20 (11, 8, 1); Арина Федоровцева — 12, 29 / 85 (72, 10, 3); Татьяна Кадочкина — 10, 29 / 72 (62, 4, 6); Елизавета Попова — 10, 17; Анна Котикова — 7, 17 / 21 (14, 3, 4); Татьяна Симанихина — 3, 9; Вита Акимова — 3, 6 / 2 (1, 1, 0); Светлана Гатина — 1, 5 / 12 (10, 1, 1); Дарья Заманская — 1, 5 / 9 (9, 0, 0); Татьяна Костина — 1, 5 / 9 (6, 3, 0); Варвара Сергеева — 1, 5 / 8 (3, 3, 2); Влада Кривоногова — 1, 5 / 1 (0, 1, 0); Милина Рахматуллина — 1, 5; Анна Асташина — 1, 3 / 1 (1, 0, 0); Наталья Слаутина — 1, 1. Главный тренер — Ришат Гилязутдинов.
 «Локомотив»: Ана Клегер — 18, 60 / 280 (231, 26, 23); Маргарита Курило — 18, 52 / 156 (131, 14, 11); Бояна Дрча — 17, 58 / 61 (30, 18, 13); Алла Галкина — 16, 56 / 1 (1, 0, 0); Юлия Подскальная — 16, 53 / 142 (83, 46, 13); Валерия Зайцева — 16, 44 / 115 (73, 33, 9); Татьяна Юринская — 16, 34 / 87 (71, 9, 7); Ирина Воронкова — 15, 49 / 198 (157, 19, 22); Екатерина Орлова — 11, 31 / 54 (28, 20, 6); Дарья Рысева — 11, 18 / 6 (2, 4, 0); Юлия Бровкина — 9, 17 / 24 (15, 6, 3); Татьяна Кошелева — 7, 19 / 75 (67, 7, 1); Виктория Горбачёва — 6, 13; Анастасия Стальная — 4, 8 / 22 (18, 3, 1); Валерия Шевчук — 4, 6 / 5 (5, 0, 0); Юлия Тимофеева — 1, 4 / 8 (6, 2, 0); Анна Белянская — 1, 4 / 2 (1, 0, 1); Марина Бровкина — 1, 4 / 2 (2, 0, 0); Алина Клименко — 1, 4; Анна Андрухова — 1, 3 / 1 (0, 0, 1). Главный тренер — Андрей Воронков.
 «Уралочка»-НТМК: Ксения Парубец — 19, 70 / 439 (389, 27, 23); Екатерина Енина — 19, 70 / 184 (122, 48, 14); Екатерина Евдокимова — 19, 70 / 181 (112, 60, 9); Татьяна Романова — 19, 70 / 59 (7, 31, 21); Богдана Анисова — 19, 67 / 209 (164, 27, 18); Дарья Пилипенко — 19, 67; Екатерина Карполь — 19, 54; Айлама Сесе Монтальво — 12, 41 / 98 (80, 11, 7); Вера Костючик — 12, 23 / 23 (18, 2, 3); Ксения Смирнова — 10, 27 / 39 (31, 5, 3); Юлия Максимова — 9, 16 / 24 (20, 3, 1); Вера Саликова — 5, 5; Анна Климец — 4, 13 / 42 (31, 6, 5); Татьяна Селютина — 2, 4; Валентина Бачинина — 1, 2 / 6 (4, 1, 1); Виктория Буркова — 1, 2; Диана Балай — 1, 2. Главный тренер — Николай Карполь.
 «Динамо» (Москва): Екатерина Ефимова — 18, 56 / 103 (67, 30, 6); Гелена Гавелкова — 17, 59 / 205 (159, 22, 24); Наталия Гончарова — 17, 58 / 346 (310, 29, 7); Яна Щербань — 17, 54 / 165 (146, 11, 8); Дарья Талышева — 17, 49; Ирина Фетисова — 16, 55 / 135 (70, 59, 6); Дарья Столярова — 16, 38 / 75 (59, 4, 12); Лорен Карлини — 15, 40 / 27 (8, 10, 9); Екатерина Любушкина — 15, 39 / 52 (34, 13, 5); Марина Бабешина — 14, 42 / 28 (17, 5, 6); Наталья Кроткова — 13, 28 / 64 (56, 5, 3); Екатерина Раевская — 11, 35; Виктория Русакова — 11, 24 / 47 (35, 6, 6); Яна Кригер — 6, 13 / 23 (13, 7, 3); Анна Поспелова — 2, 5. Главный тренер — Александр Сукомел (до 12-го тура), Желько Булатович.
 «Протон»: Анастасия Бавыкина — 18, 73 / 311 (283, 13, 15); Ярослава Симоненко — 18, 73 / 249 (205, 21, 23); Елена Савкина — 18, 69 / 122 (66, 45, 11); Ирина Климанова — 18, 64 / 104 (51, 40, 13); Мария Дороничева — 18, 64 / 31 (22, 6, 3); Алёна Мартынюк — 17, 66 / 238 (196, 22, 20); Елена Бояркина — 17, 50 / 23 (16, 4, 3); Юлия Григорьева — 14, 45 / 68 (28, 32, 8); Анастасия Чернова — 14, 28 / 8 (3, 0, 5); Амага Джиоева — 12, 25 / 1 (0, 0, 1); Ольга Павлюковская — 9, 38; Кристина Лавнова — 5, 21; Ксения Еремчук — 4, 6 / 2 (1, 1, 0); Ульяна Ермолаева — 2, 2 / 1 (1, 0, 0). Главный тренер — Юрий Маричев. 
 «Сахалин»: Тамара Зайцева — 18, 69; Таисия Коновалова — 18, 66 / 173 (85, 66, 22); Ольга Фролова — 18, 61 / 188 (163, 9, 16); Ирина Малькова — 18, 59 / 124 (76, 37, 11); Мария Самойлова — 18, 55 / 168 (139, 13, 16); Дарья Малыгина — 17, 48 / 111 (87, 17, 7); Екатерина Синицына — 17, 46 / 14 (5, 4, 5); Елена Новик — 16, 53 / 53 (27, 13, 13); Евгения Бочкарёва — 13, 40 / 139 (117, 16, 6); Елена Ткачёва — 12, 36 / 109 (93, 8, 8); Ксения Бондарь — 11, 27 / 68 (53, 12, 3); Виктория Журбенко — 7, 14 / 19 (6, 9, 4). Главный тренер — Александр Кошкин. 
 «Динамо» (Краснодар): Мария Халецкая — 18, 70 / 293 (264, 20, 9); Ангелина Сперскайте — 18, 70 / 245 (204, 32, 9); Ангелина Лазаренко — 18, 69 / 214 (122, 74, 18); Мария Бибина — 18, 67; Екатерина Лазарева — 18, 66 / 26 (12, 10, 4); Юлия Коренчук — 18, 49 / 119 (108, 4, 7); Екатерина Пипунырова — 17, 52 / 123 (103, 15, 5); Есения Мишагина — 17, 46 / 12 (6, 4, 2); Римма Гончарова — 16, 50 / 64 (37, 23, 4); Ольга Зубарева — 11, 30 / 29 (19, 7, 3); Екатерина Третьякова — 11, 30; Мария Боговская — 7, 11 / 1 (1, 0, 0); Ольга Зверева — 3, 3 / 1 (0, 0, 1). Главный тренер — Константин Ушаков.
 «Ленинградка»: Анастасия Гарелик — 18, 67 / 316 (276, 30, 10); Екатерина Полякова — 18, 65 / 180 (134, 32, 14); Наталья Непомнящих — 18, 64 / 44 (27, 9, 8); Мария Тисевич — 18, 55; Мария Перепёлкина — 18, 54 / 98 (65, 31, 2); Анна Лунёва — 18, 47 / 51 (32, 10, 9); Елизавета Самадова — 17, 61 / 189 (164, 16, 9); Мария Фролова — 17, 61 / 112 (90, 11, 11); Алина Кузнецова — 17, 59; Анастасия Маркова — 16, 28 / 52 (39, 10, 3); Анна Матиенко — 15, 25 / 5 (2, 1, 2); Софья Кузнецова — 13, 36 / 91 (82, 2, 7); Елена Гендель — 1, 3 / 3 (2, 1, 0). Главный тренер — Александр Кашин.
 «Заречье-Одинцово»: Виктория Руссу — 16, 59 / 327 (284, 31, 12); Анна Мельникова — 16, 59 / 127 (72, 42, 13); Ольга Ефимова — 16, 59 / 41 (26, 5, 10); Кристина Курносова — 16, 59; Елизавета Котова — 15, 52 / 99 (63, 31, 5); Кира Хроменкова — 15, 42 / 26 (19, 3, 4); Юлия Шишкина — 15, 34 / 38; Мария Воробьёва — 14, 50 / 164 (133, 19, 12); Полина Матвеева — 13, 34 / 5 (2, 3, 0); Мария Качан — 6, 12; Вероника Стасилевич — 2, 3 / 2 (0, 1, 1); Кристина Кураева — 2, 3; Анна Пальмова — 1, 1. Главный тренер — Вадим Панков.
 «Минчанка»: Виктория Панасенко (Ганиева) — 16, 61; Ольга Богданова — 16, 53 / 132 (107, 22, 3); Анастасия Кононович — 16, 46 / 24 (17, 2, 5); Оксана Ковальчук — 16, 39 / 67 (50, 12, 5); Екатерина Сокольчик — 15, 50 / 171 (153, 10, 8); Надежда Столяр — 15, 58 / 150 (103, 34, 13); Наталья Думчева — 15, 46 / 122 (104, 14, 4); Дарья Володько — 15, 33 / 30 (17, 12, 1); Виктория Секретова — 13, 37 / 95 (87, 8, 0); Надежда Владыко — 12, 40 / 66 (41, 22, 3); Анастасия Лопато (Шаш) — 12, 32 / 21 (15, 6, 0); Анжелика Борисевич — 3, 8 / 3 (3, 0, 0); Владислава Просолова — 1, 1. Главный тренер — Виктор Гончаров.
 «Динамо-Метар»: Анастасия Ануфриенко — 16, 60 / 53 (33, 11, 9); Ольга Яргычова — 16, 56 / 83 (46, 34, 3); Алеся Пироговская — 16, 54 / 121 (94, 14, 13); Виктория Аникеева — 16, 47 / 152 (142, 6, 4); Яна Дёмина — 14, 37 / 47 (40, 1, 6); Надежда Мишина — 13, 45 / 65 (42, 20, 3); Ольга Серебрянникова — 13, 36; Ксения Дьяченко — 11, 39 / 45 (25, 17, 3); Татьяна Маркевич — 10, 39 / 142 (121, 13, 8); Ксения Смирнова — 9, 34 / 139 (121, 12, 6); Анастасия Васильева — 9, 28 / 1 (1, 0, 0); Анастасия Подошвина — 5, 12 / 13 (10, 1, 2); Анна Калиновская — 3, 10 / 15 (8, 5, 2); Наталья Слаутина — 3, 8 / 6 (4, 2, 0). Главный тренер — Денис Матвеев.
 «Енисей»''': Марта Дрпа — 16, 58 / 244 (205, 22, 17); Наталья Назарова — 16, 56 / 136 (106, 22, 8); Наталья Фролова — 16, 49 / 164; Александра Перетятько — 15, 57 / 34 (19, 7, 8); Татьяна Куликова — 15, 55 / 107; Евгения Щеглова — 14, 50 / 86 (72, 7, 7); Елена Самойлова — 11, 26 / 25 (16, 7, 2); Светлана Крючкова — 10, 37; Анастасия Азанова — 10, 27 / 41 (39, 2, 0); Анастасия Пестова — 9, 28; Мария Евтеева — 7, 13 / 1 (0, 0, 1); Софья Писаревская — 6, 18 / 6 (5, 1, 0); Валерия Шевчук — 5, 17 / 46 (39, 4, 3); Карина Симонова — 4, 10 / 15 (15, 0, 0); Софья Федосеенко — 3, 7; Яна Даций — 1, 4. Главный тренер — Велибор Иванович (до 6-го тура), Андрей Петров.

Курсивом выделены игроки, покинувшие свои команды по ходу сезона.

Статистика приведена с учётом аннулированных результатов плей-офф.

Обзор высшей лиги

Высшая лига «А» 
На основном этапе команды играли в два круга по туровой системе в период с 11 октября 2019 по 16 февраля 2020 года, 4 сильнейшие команды вышли в плей-офф. В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 17 марта 2020 года чемпионат высшей лиги «А» был приостановлен, а 28 марта — отменён. Матчи финальной серии «Липецк» — «Тулица», серии за 3-е место «Спарта» — «Северянка» и встречи 2-го тура турниров за 5—8-е и 9—12-е места не состоялись. Победителем высшей лиги «А» стала сильнейшая команда регулярного первенства — «Липецк».

Основной этап

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд.

Финальный этап 
В связи с досрочным завершением сезона результаты матчей финального этапа аннулированы.

 1/2 финала (серии до трёх побед)

 Матчи за 5—8-е места
1-й тур прошёл с 6 по 8 марта в Уфе, 2-й тур не состоялся.

 Матчи за 9—12-е места
1-й тур прошёл с 10 по 12 марта в Казани, 2-й тур не состоялся.

Высшая лига «Б» 
Матчи проходили с 18 сентября 2019 по 14 марта 2020 года. Команды играли по туровой системе: в группе «Центр» — в 4 круга, в группе «Сибирь» — в 6 кругов. В связи с досрочнгым завершением чемпионата финальный этап высшей лиги «Б» не состоялся.

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2019/2020

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Положение о чемпионате
 Результаты и статистика матчей

2019 год в волейболе
2020 год в волейболе
Спортивные соревнования, завершённые досрочно из-за пандемии COVID-19